Wintergast, een trekvogel die aanwezig is in de winter
Wintergasten (televisieprogramma), een Nederlands tv-programma